Normannia peut faire référence à :
 Normannia, l'ancien nom de la région normande.
 Normannia, une bibliothèque numérique normande.
 Normannia, l'un des quatre premiers paquebots d'HAPAG inauguré en 1890